Josh Taylor (1943) – attore statunitense
Josh Taylor (1993) – giocatore di baseball statunitense
Josh Taylor (1991) – pugile britannico
Josh Taylor (1981–1957) – golfista inglese